Crolla ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Crolla (* 1986), britischer Boxer im Leichtgewicht, WBA-Weltmeister
 Henri Crolla (1920–1960), französischer Jazzpianist